Fuhrmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Otto Fuhrmann
 Roland Fuhrmann

Robotskapade auktorsförkortningar